Alacia är ett släkte av kräftdjur. Alacia ingår i familjen Halocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Alacia